Инди може да се односи на:
Инди (музика) - музички правац
Инди поп - жанр рока
Инди рок - жанр рока
Индира Радић - српска певачица
Индира Арадиновић Инди - српска певачица
Индијанаполис - град у америчкој држави Индијана